La comptabilité privée est la pratique comptable applicable aux activités économiques du secteur privé, entendu ici comme étant le secteur non public.

La comptabilité privée recouvre 4 disciplines distinctes :
 la comptabilité générale
 la comptabilité analytique
 la comptabilité des sociétés
 la comptabilité propre à certains secteurs spécifiques (par ex : Banques et Assurances )